Sidewinder (Сайдуайндер) — англ. сленговое обозначение ненадежного человека
 Sidewinder — название как минимум двух разновидностей змей:
 Crotalus cerastes или рогатый гремучник — обитает в пустынях юго-запада США и северо-запада Мексики
 Bitis peringueyi или карликовая африканская гадюка (пустынная гадюка Перингуэя) — обитает в пустыне Намибия
 Microsoft SideWinder — семейство контроллеров для видеоигр
 AIM-9 Sidewinder — американская управляемая ракета «воздух-воздух» ближнего радиуса действия с ИК ГСН
 Dodge Sidewinder — концепт автомобиля компании Dodge
 «Sidewinder» — кодовое имя Бадда, одного из героев фильма Убить Билла
 Sidewinder — firewall, разработанный компанией Secure Computing